Preajba ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Preajba (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Preajba (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman